Die Bezeichnung Ostjakisch wurde in der Vergangenheit für verschiedene sibirische Völker und Sprachen benutzt:

 Die Chanten und die chantische Sprache, eine finno-ugrische Sprache
 Die Ket und ihre Sprache, die letzte noch nicht ausgestorbene Einzelsprache der jenisseischen Sprachfamilie